Trois-Fontaines peut désigner :
 Trois-Fontaines ou Trois Fontaines, hameau belge à la frontière entre Vilvorde et Neder-Over-Heembeek ;
 Trois-Fontaines, ancien nom de la commune française de Trois-Fontaines-l'Abbaye ;
 Trois-Fontaines, ancienne orthographe de Troisfontaines, commune française de la Moselle.

Voir aussi 
 
 
 Trois-Fontaines-l'Abbaye, commune française de la Marne
 Les 3 Fontaines, centre commercial français dans l'ex-ville nouvelle de Cergy-Pontoise
 Château de Trois-Fontaines, château belge à Auderghem
 Domaine des Trois Fontaines, domaine belge situé à Trois Fontaines où se trouvait avant un château

Homonymie de toponyme